Борис Габрич (; 13 сентября 1983, Суботица, СФРЮ) — сербский хоккеист, защитник.

Карьера

Клубная 
В молодости выступал за «Спартак» из Суботицы, с 2001 года начал профессиональную карьеру в «Воеводине», где выступал до 2006 года. В 2006 году был выкуплен «Партизаном», вернулся через год в «Воеводину», но перед сезоном 2008/2009 всё же подписал контракт с «Партизаном».

В сборной 
За сборную Сербии и Черногории дебютировал в 2004 году на первенстве мира во втором дивизионе и выступал в команде Сербии и Черногории до 2006 года. С 2007 года выступает за независимую Сербию, провёл 39 матчей, набрал 38 очков (15 шайб и 23 ассистирования).

Статистика

Ссылки 
 
 

Хоккеисты Сербии
Хоккейные защитники
Игроки ХК «Воеводина»
Игроки ХК «Партизан»
Игроки сборной Сербии по хоккею с шайбой